Рыбно () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Дзялдовский повят, Варминьско-Мазурское воеводство. Население — 7180 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Домбрувно
 Гмина Дзялдово
 Гмина Гродзично
 Гмина Лидзбарк
 Гмина Любава
 Гмина Плосница

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Варминьско-Мазурского воеводства